Печера Геофізична (Крим)
Печера Геофізична (Алтайський край)